Maiara, née le 31 décembre 1987 à São José dos Quatro Marcos, est une chanteuse, compositrice et femme d'affaires brésilienne .

Compose le duo country Maiara & Maraisa avec sa sœur jumelle, Maraisa .

Biographie 
Fille de Marco César Rosa Pereira et d'Almira Henrique, Maiara et sa sœur Maraisa, sont nées à São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, le 31 décembre 1987, et ont passé leur enfance et leur adolescence dans plusieurs villes du pays. Au départ, avant la célébrité, ils vivaient dans leur ville natale, et peu de temps après leur naissance, ils ont déménagé à Juruena, tout au long de leur enfance et de leur adolescence, ils ont également vécu dans la ville de Rondonópolis où leur père Marcos César travaillait comme employé de banque, et dans les villes d ' Araguaína, Montes Claros, Governador Valadares et Belo Horizonte .

Maiara a commencé l'école de droit et la musique mais n'a terminé que la musique, puisque le droit s'est arrêté en cinquième période.

Après sa sortie, le duo est devenu connu sous le nom de « As Patroas » et aussi pour leurs chansons comme « 10% », « Se Olha no Espelho », « No Dia do Seu Casamento » et « Medo Bobo », qui sont présentes sur l'album. Live in Goiânia (2016) et qui a atteint le sommet des charts brésiliens. Ensuite, ils sont venus avec tout sur le DVD "Ao vivo em Campo Grande" avec des chansons comme : Bengala & Crochê, Sorte Que Cê Beija Bem, Come Que Larga Desse Trem, Combina Demais, entre autres 22 titres.

Vie privée 
En 2019, elle entame une relation avec le musicien Fernando Zor, membre du duo Fernando &amp; Sorocaba . Le 24 décembre 2021, elle a annoncé la fin de sa relation avec Fernando, l'accusant de tricherie .

Elle vit actuellement à Goiânia . Elle et sa sœur Maraisa sont reconnues comme des icônes du sous-genre musical feminejo.

Références

Liens externes 

Naissance en 1987
Chanteuse brésilienne